Огњена Земља се може односити на:
 Огњена земља, група острва.
 Огњена Земља (провинција), провинција Аргентине смештена на крајњем југу земље.
 Национални парк Огњена Земља у Аргентини.